Żuławski (f. Żuławska).

Patronyme 

 Jerzy Żuławski (1874-1915), écrivain austro-hongrois de langue et culture polonaises ;
 Mirosław Żuławski (1913-1995), diplomate et écrivain polonais, neveu de Jerzy Żuławski ;
 Andrzej Żuławski (1940-2016), cinéaste polonais, fils de Mirosław Żuławski ;
 Xawery Żuławski (né en 1971), réalisateur polonais, fils d'Andrzej Żuławski.

Patronyme polonais